Assedio di Gassan-Toda (1543)
 Assedio di Gassan-Toda (1565-1567)
 Assedio di Gassan-Toda (1569)